Хонджон (кор. 헌종, 憲宗, Heonjong) — многозначный термин.

 Хонджон — 14-й царь корейского государства Корё, правивший в 1094—1095 годах.
 Хонджон — 25-й ван корейского государства Чосон, правивший с 18 декабря 1834 по 25 июля 1849 года.